Il singolare dell'Internationaux de Strasbourg 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Anabel Medina Garrigues era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 4–6, 7–6(4), 6–0, Katarina Srebotnik.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Marion Bartoli (secondo turno, ritiro per infortunio)
 Al'ona Bondarenko (quarti)
 Virginie Razzano (primo turno)
 Flavia Pennetta (quarti, ritiro per infortunio)

 Katarina Srebotnik (finale)
 Anabel Medina Garrigues (campionessa)
 Ai Sugiyama (quarti)
 Zi Yan (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Internationaux de Strasbourg 2008